Ла Канастиља има више значења:

 Ла Канастиља (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Канастиља, Касета де ла САР (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику